Michał Jaworski (1921-1996) – polski językoznawca, profesor nauk humanistycznych.
 Michał Jaworski (ur. 1962) – dyrektor ds. polityki korporacyjnej Microsoftu.